Noback ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Eduard Noback (1815–1883), deutscher handelswissenschaftlicher Schriftsteller 
 Johann Christian Noback (1777–1852) deutscher handelswissenschaftlicher Schriftsteller und Kaufmann
 Karl August Noback (1810–1870), deutscher handelswissenschaftlicher Schriftsteller, Lehrer und Kaufmann